Ворен има више значења:
 Округ Ворен (Њу Џерзи)
 Округ Ворен (Њујорк)
 Округ Ворен (Џорџија)
 Округ Ворен (Ајова)
 Округ Ворен (Вирџинија)
 Округ Ворен (Илиноис)
 Округ Ворен (Индијана)
 Округ Ворен (Кентаки)
 Округ Ворен (Мисисипи)
 Округ Ворен (Мисури)
 Округ Ворен (Охајо)
 Округ Ворен (Пенсилванија)
 Округ Ворен (Северна Каролина)
 Округ Ворен (Тенеси)
 Ворен (Масачусетс)
 Ворен (Орегон)
 Ворен (Тексас)
 Ворен (Мичиген)
 Ворен (Пенсилванија)
 Ворен (Арканзас)
 Ворен (Минесота)